

Fumetti 
 Peanuts – fumetto inglese

Musica 
 The Peanuts – gruppo musicale giapponese

Televisione 
 Peanuts – serie animata francese ispirata all'omonimo fumetto

Persone 
 Peanuts – soprannome di Herbert Lee Holland, musicista statunitense
 Peanuts – soprannome di Michael Andrew Hucko, musicista statunitense
 Peanuts – soprannome di Harry Lee Lowrey, giocatore di baseball statunitense

Pagine correlate 
 Peanut